Jan Janszn Smits (1749-1797), baljuw van Lekkerkerk, 's Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol en dijkgraaf van de Krimpenerwaard
Jan Janszn Smits (1776-1850), maire, schout en burgemeester van Lekkerkerk